J96 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Aras